Las Vegas Raiders är en professionell amerikansk fotbollsklubb i Las Vegas i Nevada i USA, som spelar i National Football League (NFL). Tidigare har klubben spelat i Los Angeles och Oakland under namnen Los Angeles Raiders och Oakland Raiders.

Historia 
Klubben grundades 1960 och var en av de grundande klubbarna vid starten av American Football League (AFL).

Klubben flyttade efter mer än 20 år i Oakland söderut till Los Angeles, där man spelade i 12 säsonger innan man återvände till Oakland. Våren 2017 fick klubben tillstånd att flytta till Las Vegas, medan arenan där byggdes klart fortsatte laget spela i Oakland. Arenan Allegiant stadium blev klar inför säsongen 2020 och klubben flyttade då till Las Vegas.

En stor och kontroversiell profil i Raiders historia sedan början av 1960-talet var Al Davis, som var tränare under tre säsonger (1963-1965), sportchef (sedan 1970) och även huvudägare av klubben. Al Davis var även under ett år, 1966, högste chef i AFL, men hoppade av då han var mot ihopslagningsplanerna med NFL.

Tidigare namn 

 Oakland Raiders (1960 - 1981)
 Los Angeles Raiders (1982-1994)
 Oakland Raiders (1994-2019)

Hemmaarena 
Vid starten under namnet Oakland Raiders spelade de sina matcher i San Francisco, först på Kezar Stadium (1960) och sedan Candlestick Park (1960-1961). Första stadion i Oakland gjordes på Frank Youell Field (1962-1965) medan en ny arena byggdes. Oakland Coliseum blev hemmaarena 1966-1981 när laget bytte stad och flyttade till Los Angeles Memorial Coliseum (1982-1994). Inför säsongen 1995 flyttade laget tillbaka till Oakland och Oakland Coliseum (1995-2019), med smeknamnet House of Thrills, och en kapacitet av 63 026 åskådare för amerikansk fotboll. Arenan används också av basebollklubben Oakland Athletics och några matcher med fotbollsklubben San Jose Earthquakes. I samband med flytten till Las Vegas flyttade klubben in i Allegiant Stadium år 2020, som ligger i Paradise i anslutning till Las Vegas.

Tävlingsdräkt 
 Hemma: Svart tröja med silver text, silver byxor med svarta revärer.
 Borta: Vit tröja med svart text, silver byxor med svarta revärer.
 Hjälm: Silverfärgad med en svart sköld med en Raider över två korsade svärd.

Mästerskap 
4 – (1967, 1976, 1980, 1983)

Super Bowl 
 Nummer II (1968) med förlust mot Green Bay Packers
 Nummer XI (1977) med vinst mot Minnesota Vikings
 Nummer XV (1981) med vinst mot Philadelphia Eagles
 Nummer XVIII (1984) (som Los Angeles Raiders) med vinst mot Washington Redskins
 Nummer XXXVII (2003) med förlust mot Tampa Bay Buccaneers

Säsonger

Slutspel

Huvudtränare

Källor

Externa länkar
Oakland Raiders

Klubbar för amerikansk fotboll i USA
Sport i Oakland
Sportklubbar bildade 1960
Sportklubbar i Kalifornien
Sport i Nevada
Sport i Las Vegas
Sport i Los Angeles